Tandy kan som auktorsförkortning betyda:

 Mills Tandy
 Geoffrey Tandy

Robotskapade auktorsförkortningar